Magyarország
 Kalocsa, város Bács-Kiskun megyében
 Románia
 Bélkalocsa, település Bihar megyében
 Kiskalocsa, település Szilágy megyében
 Ukrajna
 Alsókalocsa, település Kárpátalján, az Ökörmezői járásban
 Kalocsa vagy Kalocsa-patak, folyó Kárpátalján
egyéb
 82092 Kalocsa, kisbolygó